Pigs (engl. „Schweine“) bezeichnet:
 Pigs (1972), US-amerikanischer Horrorfilm von Marc Lawrence
 Die Pigs, deutsche Punk- und Alternative-Rock-Band
 Pigs (Three Different Ones), Lied von Pink Floyd

PIGS steht für:
 Portugal, Italien, Griechenland und Spanien, ab 2008 im Englischen verwendetes Akronym, siehe PIIGS

Siehe auch:
 Five Little Pigs, verschiedene Bedeutungen
 Mini Pigs, deutsche Popband
 Pigs Is Pigs, verschiedene Bedeutungen
 Righteous Pigs, US-amerikanische Grindcore-Band

Abkürzung